Maudslay steht für:
 Maudslay Motor Company, ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilen und Nutzfahrzeugen

Maudslay ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Maudslay, englischer Maya-Forscher, Entdecker und Archäologe
 Algernon Maudslay (1873–1948), britischer Segler
 Henry Maudslay (1771–1831), englischer Ingenieur und Maschinenfabrikant
 Reginald Walter Maudslay (1871–1934), britischer Autokonstrukteur und Gründer der Standard Motor Company

Siehe auch: 
 Maudsley
 Mawdsley